

Competicions

Lliga (Segona B)

Primera volta

Segona volta

Referències 

Unió Esportiva Sant Andreu